Nuevo San Gregorio kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo San Gregorio, Frontera Comalapa, Chiapas, 
 Nuevo San Gregorio, Ocosingo, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar